Березовський Борис:

 Березовський Борис Абрамович (1946–2013) — російський підприємець, олігарх, політик.
 Березовський Борис Вадимович (1969) — російський піаніст.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок